Сайгідпаша Умаханов — тренер з боротьби вільного стилю.
 Умаханов Мурад Мустафайович (нар. 3 січня 1977, Хасав'юрт, Дагестанська АРСР) — російський борець вільного стилю, чемпіон, срібний призер та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи, срібний призер Кубка світу, чемпіон Олімпійських ігор.